Trent har flere betydninger:

 Trent (flod) – er en flod i England
 Trent (Rügen) – er en kommune på Rügen i Tyskland